Во́рнер () — англійські прізвище та ім'я, а також похідний від них топонім.

Прізвище 

 Амелія Ворнер (;  1982) — англійська акторка, співачка і композитор.
 Браян Г'ю Ворнер ( 1969) — справжнє ім'я Меріліна Менсона, американського музиканта і художника.
 Даміан Ворнер (,  1989) — канадський легкоатлет, олімпійський медаліст (2016).
 Девід Ворнер (;  1941) — англійський актор.
 Джейк Ворнер (;  1986) — американський борець, олімпійський чемпіон (2012).
 Джек Ворнер (; 1892—1978) — американський продюсер і кіномагнат канадського походження, колишній президент і «рушійна сила» студії Warner Bros.
  (;  1943) — тринідадський політик, міністр, віцепрезидент ФІФА, президент КОНКАКАФ.
 Джон Ворнер (; 1927—2021) — американський політик, був Секретарем військово-морських сил з 1972 по 1974 і сенатором США від штату Вірджинія з 1979 по 2009.
 Карл Ворнер (; 1908—1995) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1932).
 Малькольм-Джамал Ворнер (;  1970) — американський актор.
 Марк Ворнер (;  1954) — американський політик-демократ.

Ім'я 
 Ворнер Бакстер (; 1889—1951) — американський кіноактор.

Топонім

Ворнер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ворнер — місто, штат Оклахома
 Ворнер — місто, штат Південна Дакота
 Ворнер — місто, штат Вісконсин
 Ворнер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Інше 
 8734 Ворнер (8734 Warner) — астероїд головного поясу, відкритий 1 січня 1997 року.
 Warner Brothers — американська компанія, один з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів.

Англійські прізвища